Ра́смус Ни́ссен Кри́стенсен (; 11 июля 1997 года, , Дания) — датский футболист, защитник английского клуба «Лидс Юнайтед» и сборной Дании.

Клубная карьера 
Кристенсен является воспитанником «Мидтьюлланна». С сезона 2015/16 выступает за основную команду. Дебютировал в датском чемпионате 6 марта 2016 года в поединке против «Норшелланна», выйдя на замену на 39-ой минуте вместо Вацлава Кадлеца. До конца сезона сыграл в 12 матчах, 9 из которых начинал в стартовом составе. 11 мая забил свой первый гол на профессиональном уровне в ворота «Хобро».

В январе 2018 года перешёл в «Аякс» за 5,5 млн евро, подписав контракт до лета 2022 года.

8 июня 2022 года подписал пятилетний контракт с английским клубом «Лидс Юнайтед».

Карьера в сборной 
Расмус — постоянный участник юношеских сборных Дании различных возрастов. Принимал участие в квалификационном и элитном отборочных турнирах к юношеским чемпионатам Европы, однако в финальный раунд не выходил.

Достижения 
«Йонг Аякс»
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2017/18
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19

«Ред Булл» (Зальцбург)
 Чемпион Австрии (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Австрии (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22

Статистика выступлений 
По состоянию на 22 мая 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте redbullsalzburg.at

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»